Vilcashuamán, een stad in Peru
Vilcas Huamán (provincie), een provincie van Peru
Vilcas Huamán (district), een district van Peru